Бакула — многозначный термин.

 Бакула — один из 16 архатов — учеников Будды Шакьямуни.
 Бакула Ринпоче (1917—2003) — лама, индийский религиозный деятель и дипломат.
  (род. 1985) — конголезский футболист, обладатель Суперкубка КАФ в составе клуба «ТП Мазембе» (2010).
  (род. 1981) — хорватский игрок в настольный теннис, бронзовая медалистка Чемпионата Европы в составе национальной сборной (2009).
  (род. 1966) — югославский и боснийский футболист, обладатель Кубка Словении в составе клуба «Мура» (1995).
 Бакула, Скотт (род. 1954) — американский телевизионный актёр.

См. также